Mesmont puede referirse a: 
 Mesmont, comuna francesa situada en Ardenas.
 Mesmont, comuna francesa situada en Côte-d'Or.